Calixt, auch Kalixt oder Calixtus (von Altgriechisch κάλλιστος kállistos „der Schönste“), ist ein Personenname, der seit der Antike insbesondere als männlicher Vorname gebräuchlich ist.

Vorname

Päpste 
 Calixt I., Bischof von Rom von 217 bis 222
 Calixt II. (1060–1124), 1119 zum Papst gewählt

Calixtus 
 Calixtus Schein (1529–1600), Syndicus der Hansestadt Lübeck
 Calixtus Kern (1577–1656), kursächsischer Bergbeamter

Calixto 
 Calixto Bieito (* 1963), spanischer Regisseur
 Calixto García Íñiguez (1839–1898), General in den drei Kubanischen Unabhängigkeitskriegen

Calisto 
 Calisto Bertramo (1875–1941), italienischer Schauspieler
 Calisto da Costa (* 1979), osttimoresischer Marathonläufer
 Calisto dos Santos (* 1959), osttimoresischer Offizier
 Calisto Tanzi (1938–2022), italienischer Unternehmer

Familienname 
 Célio da Silveira Calixto Filho (* 1973), brasilianischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Rio de Janeiro
 Friedrich Ulrich Calixt (1622–1701), deutscher Theologe
 Georg Calixt (1586–1656), deutscher Theologe
 Mário Calixto Filho (1946–2020), brasilianischer Politiker, Senator sowie Medienunternehmer

Siehe auch 
 Calixte
 Callista
 Callisto
 Kalista
 Kallista
 Kallisti
 Kallisto 
 Kalixtuskirche

Griechischer Personenname
Männlicher Vorname
Familienname